Grada kan verwijzen naar:

 Gráda, een Ierse band
 Grada (bedrijf), voormalig bedrijf uit Amsterdam
 Grada (heuvel), een heuvel in Noord-Macedonië
 Grada, een nummer van popgroep Normaal
 Grada (Polen), een dorp in Polen
 Grada (Portugal), een gehucht in Portugal
 Grada (voornaam), een meisjesnaam.
zie ook
 Gråda, een dorp in Zweden